A Sister's Love: A Tale of the Franco-Prussian War – cortometraggio del 1909 diretto da Van Dyke Brooke 
A Sister's Love – cortometraggio del 1912 diretto da D.W. Griffith
A Sister's Love – documentario del 2007 diretto da Ivan Sen
A Sister's Love – cortometraggio del 2009 diretto da Christopher Mitchell